Freeway peut être :
 Freeway, un film américain de Francis Delia de 1988 ;
 Freeway, un film américain de Matthew Bright de 1996 ;
 Freeway (rappeur) (Leslie Pridgen), un rappeur américain né en 1979 ;
 Freeway, un magazine consacré aux motos construites par Harley-Davidson ;
 Freeway, une marque de limonade de la chaîne de magasins Lidl ;
 , un jeu vidéo sorti sur Atari 2600 en .

Homonymie de titre